Zeschke ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Zeschke (1881–1967), deutscher Politiker
 Wolfgang Zeschke (* 1938), deutscher Basketballfunktionär und -schiedsrichter